Gaberje (Ajdovščina)
Gaberje (Lendava)